Nya skolan kan avses:

 Nya Skolan AB – ett företag som driver förskolor och grundskolor i Trollhättan och Lilla Edet
 Nya skolan – en benämning på de svenska romantiska författarna på 1810-talet, se fosforisterna